

Corpi celesti 
 21822 Degiorgi – asteroide

Persone 
Alessio De Giorgi – giornalista italiano
Cosimo De Giorgi – scienziato italiano
Elsa De Giorgi – scrittrice e regista italiana
Ennio De Giorgi – matematico italiano
Ferdinando De Giorgi – pallavolista italiano
Gino De Giorgi – ammiraglio italiano
Giovanni De Giorgi – attore italiano
Giovanni De Giorgi – calciatore italiano
Giovanni De Giorgi – carabiniere italiano, MOVM
Giuseppe De Giorgi – ammiraglio italiano
Michele De Giorgi – pallavolista italiano
Pierpaolo De Giorgi – musicista e scrittore italiano
Pietro de Giorgi – vescovo cattolico italiano
Raffaele De Giorgi – sociologo e filosofo italiano
Rosalba De Giorgi – politica italiana
Salvatore De Giorgi – cardinale italiano

Pagine correlate 
De Giorgio